Antun Bukovec (Vratišinec, 17. travnja 1948. – Vratišinec, 15. studenoga 2017.), hrvatski športaš, prosvjetni, športski, kulturni i društveno-politički djelatnik

Životopis 
Rodio se je u Vratišincu. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, a srednje obrazovanje stekao u Gimnaziji Josipa Slavenskog u Čakovcu. Diplomirao je na Višoj pedagoškoj akademiji u Čakovcu te 1971. godine stekao zvanje nastavnika fizičke kulture.Cijeli radni i športski vijek bio je vezan za rodno mjesto. 
Bio je osnivač Hrvatske narodne stranke u Vratišincu i među prvim osnivačima te stranke u Međimurju. U politici je bio predsjednik ondašnje mjesne zajednice i poslije u općinskom vijeću Vratišinca i jedno vrijeme mu predsjedavao, sve dok se zbog bolesti nije povukao iz javnog života. Funkciju predsjednika mjesne zajednice obavljao je u četiri uzastopna četverogodišnja mandata. Bio je predsjednik Općinskoga vijeća, načelnik Općine, vijećnik i predsjednik Kluba vijećnika HNS-a Općine Vratišinec. Osnivač je KUD-a Dr. Vinko Žganec Vratišinec gdje je 30 godina obavljao funkciju predsjednika ili tajnika. U dva uzastupna mandata bio je predsjednik Skupštine i Savjeta bivše Mjesne zajednice Vratišinec. Kroz taj vremenski period izvršene su mnoge značajne akcije za ovo mjesto. U športu je bio aktivan. Osobito je bio aktivan u rukometu. U rukometnom klubu Sokolu bio je igrač, trener, sudac, organizator mnogih aktivnosti. Budući da je bio vrstan igrač, igrao je za čakovečke klubove te u susjednoj Sloveniji. Radio je kao nastavnik tjelesno-zdravstvene kulture te je odgojio brojne športaše-rukometaše. U nogometu je zapamćen kao igrač, trener i sudac. Jedno je vrijeme bio predsjednik i tajnik ondašnjeg nogometnog Centra Mursko Središće. 
Aktivan također u kulturi. Mnoge aktivnosti i akcije u Vratišincu u svezi su s Bukovcem. Bio je velikim poznavateljem i promicateljem djela i lika Vinka Žganca. Suosnivač je KUD-a „Dr. Vinko Žganec“ gdje je 30 godina bio na vodećim funkcijama tajnika ili predsjednika.

Umro je 15. studenoga 2017. i pokopan je na mjesnom groblju u rodnom Vratišincu.

Nagrade i priznanja 
Dobitnik je brojnih priznanja. Ističe se županijsko sportsko priznanje Franjo Punčec koje je dobio 1998. godine te 2011. godine i priznanje za životno djelo. Država Hrvatska mu je dodijelila Red hrvatskog pletera u znak priznanja za 30 godina rada u športu. 

Hrvatski rukometaši
Hrvatski nogometaši
Hrvatski rukometni treneri
Hrvatski nogometni treneri
Hrvatski športski djelatnici
Hrvatski rukometni suci
Hrvatski nogometni suci
Odgoj i obrazovanje u Hrvatskoj
Hrvatski političari od 1989.
Vratišinec